Кубок Албанії з футболу 2005–2006 — 54-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул здобула Тирана.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/28 вересня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/27 вересня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/28 вересня 2005

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/25 жовтня 2005

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/29 березня 2006

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 квітня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 
 Кубок Албанії на rsssf  

2005—2006
Албанія
Албанія
2005 в албанському спорті
2006 в албанському спорті